Thuis (woning), de benaming voor de plek (het huis) waar iemand woont
 Thuis (album van Marco Borsato), een muziekalbum uit 2017 van de Nederlandse zanger Marco Borsato
 Thuis (single van Marco Borsato), een single uit 2017 van de Nederlandse zanger Marco Borsato
 Thuis (verhaal), een verhaal van de schrijver Anton Pavlovitsj Tsjechov

Televisieprogramma's 
 Thuis (televisieserie), een Vlaamse soapserie
 Thuis (Talpa), een Nederlands televisieprogramma
 Bij Ons Thuis, een Nederlands televisieprogramma van Teleac/NOT